Midsummer Madness steht für:
 Midsummer Madness (1920), ein amerikanischer Film von William C. de Mille aus dem Jahre 1920
 Midsummer Madness (2007), ein lettischer Film von Alexander Hahn aus dem Jahre 2007
 Midsummer Madness (Label), ein Independent-Label aus Brasilien, 1989 gegründet